De Grand Prix-wegrace van Portugal 2010 was de zeventiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 31 oktober 2010 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc
Na zeven ronden werd de rode vlag gezwaaid door hevige regenval. Later werd de race herstart voor 9 ronden, waarbij de grid bepaald werd door de positie van de rijders voordat de race werd onderbroken. De uitslag van de tweede race bepaalde de definitieve uitslag. Rijders die in de eerste race waren uitgevallen mochten niet deelnemen aan de herstart.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Portugal
Sport in Cascais